Maurach  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 ein Ortsteil von Schnaitsee, Bayern

 Maurach (Gemeinde Hüttschlag), Ort bei Hüttschlag, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Maurach (Gemeinde Lofer), Weiler bei  Lofer, Land Salzburg
 Maurach (Gemeinde Neukirchen), Rotte bei Neukirchen am Großvenediger, Land Salzburg
 Maurach (Gemeinde Buch), Dorf bei Buch in Tirol
 Maurach am Achensee, Hauptort der Gemeinde Eben am Achensee, Tirol
 Maurach (Gemeinde Walchsee), Weiler bei Walchsee, Tirol
sowie:
 Schloss Maurach am Bodensee
 die Maurachgasse in Bregenz

Maurach ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Maurach (1811–1873), Regierungspräsident von Gumbinnen und Bromberg
 Gregor Maurach (* 1932), deutscher klassischer Philologe
 Heinrich Maurach (1854–1904), Landrat in Danzig
 Johannes Maurach (1883–1951), Dramaturg und Regisseur
 Reinhart Maurach (1902–1976), Jurist